A. Cadart, graveur français du  actif à Paris
 Alfred Cadart (1828–1875), auteur, éditeur, imprimeur et marchand d'estampes français
 Alfred Boucher-Cadart (1836–1910), personnalité politique française, conseiller général et sénateur de la troisième République	
 Jean-Emmanuel Cadart (1883-1962), officier de marine français;
 L. J. Cadart, une peintre française du 
 Marinus Cadart (1700-), fontainier
 Rodolphe Cadart (1978-), joueur de tennis français
 Thierry Cadart (1960-), enseignant et syndicaliste français
 Hervé Cadart  (1987-),

Références